Борис Борисович Лобач-Жученко (, Санкт-Петербург — , Москва, Россия) — российский и советский яхтсмен, организатор спорта, автор книг по теории и практике парусного спорта, историк, участник Гражданской и Великой Отечественной войн, советский офицер морской авиации, литературовед, исследователь биографии Марко Вовчок. Судья всесоюзной категории по парусному и буерному спорту (1948).

Биография 

С 1912 по 1917 год Б. Б. Лобач-Жученко был гардемарином Морского кадетского корпуса. Одним из его соучеников был Сергей Колбасьев, в книгах которого Лобач-Жученко выведен под фамилией Лобачевского.

Впервые в парусных соревнованиях участвовал в 1914 году, будучи старшиной учебного отряда Морского кадетского корпуса. На первом неофициальном чемпионате СССР 1924 года по парусному спорту занял первое место.

В конце 30-х годов ХХ-го века был одним из организаторов парусного спорта в Москве и основателем яхт-клуба «Водник». В 1936 году был избран первым председателем вновь образованной Всесоюзной парусной секции.

С 1941 по 1946 год преподавал штурманское дело курсантам морских училищ.

В послевоенное время был организатором и преподавателем первой в CCCР школы тренеров по парусному спорту в ГЦОЛИФК. Написал ряд книг по истории, технике и судейству в парусном спорте.

Входил в состав общественной редакционной коллегии сборника «Катера и яхты».

Последние десятилетия своей долгой жизни посвятил систематизации обширного архива Марко Вовчок и её переписки с ведущими деятелями искусства Европы. Его отец — Борис Михайлович Лобач-Жученко (1875—1938) был внуком и приёмным сыном писательницы Марко Вовчок (1833—1907). Архив затем передан семьей в музей Тараса Шевченко.

Скончался 21 сентября 1995 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Библиография 
 Лобач-Жученко Б. Б.//Базы морской авиации / С предисл. А. Н. Туполева. М.: Авиаиздательство, 1925. 108 с.
 Лобач-Жученко Б. Б.//Воздушные сообщения и перелеты через моря и океаны. М.- Л.: Издание «Вестник воздушного флота», 1925. 64 с.
 Григорьев Н. В., Лобач-Жученко Б. Б./Парусный спорт: Учеб. пособие для секций парусного спорта / — Москва : Физкультура и спорт, 1954. — 312 с.
 Лобач-Жученко, Б. Б.//Техника и тактика парусных гонок — Москва : Изд-во ДОСААФ, 1955. — 132 с.
 Лобач-Жученко, Б. Б.//Морские плавания на парусных яхтах — Москва : Изд-во ДОСААФ, 1956. — 175 с.
 Лобач-Жученко, Б. Б.//Судейство соревнований по парусному спорту — Москва : Физкультура и спорт, 1957. — 119 с.
 
 Пинегин Т. А., Лобач-Жученко Б. Б.//Яхта и буер — Москва : Воениздат, 1965. — 150 с.
 Лобач-Жученко Б. Б.//Судейство парусных соревнований — Москва: Физкультура и спорт, 1971. — 166 с.
 Лобач-Жученко Б. Б.//О Марко Вовчок: Воспоминания, поиски, находки. — Киев: Днипро, 1987—399 с.

Память 
В 1996 году Всероссийская федерация парусного спорта учредила ежегодный приз памяти Лобач-Жученко «За большой вклад в развитие парусного спорта».

Государственные награды 
 Орден Красной Звезды, 1945
 Орден Отечественной войны II степени, 1985

Семья 
 Дочь — Таисия Борисовна Горяева (1920—2017)
 Дочь — Светлана Борисовна Лобач-Жученко

Примечания

Литература 
 Крылов П. И. Страны Востока глазами пассажиров пароходов Добровольного флота на рубеже XIX—XX веков // Рериховское наследие. Международная научно-практическая конференция. — Том VIII. — Н. К. Рерих и его современники. Архитекторы и архитектура. Восток глазами Запада. — СПб: 2011. — С. 300—305. — ISBN 978-5-905585-02-9
 
 
 
  
 Профиль Лобач-Жученко Б. Б. на историческом портале «Спортивная страна»

Ссылки 
 Отчёт Б. Б. Лобач-Жученко о плавании по Волге в 1958 году на яхте «Ленинград». Из архива Дмитрия Серпухина.

Яхтсмены СССР
Яхтсмены России (по 1917)
Спортивные судьи СССР
Судьи всесоюзной категории
Парусный спорт в Долгопрудном
Авторы книг о спорте
Выпускники Морского кадетского корпуса
Похороненные на Ваганьковском кладбище